Lingvo Internacia má více významů.

 v esperantu sousloví znamená mezinárodní jazyk
 Lingvo Internacia de Doktoro Esperanto – mezinárodní plánový jazyk známý dnes pod názvem Esperanto
 Lingvo Internacia (časopis) – v pořadí druhý časopis vydávaný v tomto jazyce;